2 miejscowości w Polsce: 
 Galiny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce 
 1945–54 siedziba gminy Galiny (powiat bartoszycki)
 Galiny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 1945–54 część gromady Kiwajny  w gminie Kandyty (powiat iławecki)
 Gałajny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie, po II wojnie światowej przejściowo jako Galiny
 1945–54 siedziba gminy Galiny (powiat iławecki)